

Arme 

 Pistolet : arme à feu de poing.

Outil 

 Pistolet : outil de dessin destiné à servir de règle pour tracer des courbes.
 Pistolet à peinture : outil destiné à projeter de la peinture vaporisée par de l'air comprimé ou un procédé électrostatique.
 Pistolet d'arrosage.
 Pistolet : outil, éventuellement électro-portatif, tel un marteau pneumatique, un pistolet à mastic ou un pistolet à colle chaude.
 Pistolet : terme utilisé pour désigner un lecteur de code-barres, également appelé douchette.

Jouets 
 Pistolet à bouchon.
 Pistolet à amorces (à l'unité : type révolver ou en bande).
 Pistolet à air comprimé (pistolet à plomb).
 Pistolet à eau.

Divers 

 Pistolet : petit pain belge, fendu par le milieu.
 Pistolet : nom familier de l'« urinal », récipient permettant aux hommes hospitalisés ou grabataires d'uriner en position couchée.
 Le Pistolet est un contre-torpilleur français de la classe Arquebuse, lancé en , et en service dans la Marine française en 1904.
 La baie des Pistolets est une baie située au nord de l'île de Terre-Neuve sur le détroit de Belle Isle.

Voir aussi 
 Étoile du Pistolet